Die Volleyball-Asienmeisterschaft der Frauen 2011 fand vom 15. bis 23. September in Taipeh statt. Rekordmeister China gewann nach zwei zweiten Plätzen diesmal im Finale gegen Japan wieder den Titel. Südkorea kam auf den dritten Platz.

Modus 
In der ersten Runde traten dreizehn Mannschaften in vier Gruppen an. Die Gruppensieger und -zweiten der ersten Runde spielten in der zweiten Runde die Paarungen für das Viertelfinale aus. Dort trafen die Sieger der Gruppen E und F über Kreuz auf die Vierten und die Zweiten auf die Dritten. Ab dem Viertelfinale ging es im K.-o.-System weiter bis zum Finale. Die Verlierer der Viertelfinalpartien spielten um die Plätze fünf bis acht. Die Mannschaften, die in der ersten Runde Gruppendritter und -vierter geworden waren, ermittelten die Rangfolge auf den Plätzen neun bis dreizehn.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde

Platzierungsspiele

Einzelauszeichnungen

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)

F2011
Volleyballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Taipeh
Asienmeisterschaft #2011
Volleyballwettbewerb in Taiwan